Existen dos departamentos en la Argentina llamados Independencia, ubicados en las provincias del Chaco y de La Rioja:

 Departamento Independencia (Chaco)
 Departamento Independencia (La Rioja)